E428 ou E.428 peut faire référence à :
 E428, numéro E de la gélatine, un additif alimentaire ;
 FS E.428, un groupe de locomotives électriques.